Esqueleto
Esqueleto humano
Esqueleto (He-Man)

Desambiguação